Le Volley Club Marcq-en-Barœul, également connu sous le nom de VCMB et Marcq Volley, est un club de volley-ball basé à Marcq-en-Barœul qui évolue en Ligue A féminine ( national).

Historique 
1962 : Création du club par Adèle et Casimir Mochnacki.
1967 : La première équipe senior féminine voit le jour, après deux années de compétition en Cadettes.
1970 : L'école de Volley est ouverte à une vingtaine d'enfants et petit à petit, le nombre de licencié(e)s et d'équipes engagées dans le Championnat augmente.
1980 : Anne Marie Picard, leur fille, est élue à la Présidence du club.
1988 : Première accession au niveau national de l'équipe senior féminine.
2000 : Champion de France (Nationale 1) et accession en Pro A. 
2002 : Rétrogradation en Nationale 2, à cause de problèmes de trésorerie.
2009 : Montée en Nationale 1.
2014 : Maintien en Élite féminine.
2017-2018 : L'équipe féminine est championne de France Elite et accède en Ligue A sous la présidence de Vincent Joly.
2021: Création du Centre de Formation.

Palmarès 
 Championnat d'Élite féminine (1)
 Vainqueur : 2018.
 Championnat de Nationale 1 (1)
 Vainqueur : 2000.
 Coupe de France Fédérale 
 Finaliste : 2017, 2018.

Effectifs

Saison 2022-2023

Anciens effectifs 

Coach:  Thibaut Gosselin.

Coach:  Thibaut Gosselin.

Joueuses majeures

Actuelles 
  Vanessa Palacios

Historiques 

  Daniela Adamciuc
  Corinne Cardassay
  Éléonore Cordier

  Barbara Haber
  Laetitia Moma Bassoko
  Christelle Nana Tchoudjang
  Kim Staelens
  Anne Tembremande

Liens externes 
 Site officiel
  Données sur volleybox

Marcq-en-Baroeul
Club sportif fondé en 1962
Marcq-en-Barœul
Marcq-en-Baroeul